Alfonso García puede referirse a:

 Alfonso García de Vinuesa (1958-1997), piloto español de automovilismo.
 Alfonso García Gabarrón (1956-), empresario español, presidente de la UD Almería (durante 2003-act.).
 Alfonso García-Gallo (1911-1992), historiador español.
 Alfonso García Marqués (1954-), filósofo español.
 Alfonso García Matamoros (1???-1572), retórico y humanista español.
 Alfonso García-Miró (1990-), futbolista peruano.
 Alfonso García-Ramos (1930-1980), periodista y escritor español.
 Alfonso García Robles (1911-1991), diplomático mexicano, premio Nobel de la Paz (1982).
 Alfonso García Tejero (1818-1890), escritor español del Romanticismo.
 Alfonso García-Valdecasas (1904-1993), catedrático de Derecho y político español.